Жозе́ Вилкер (; 20 августа 1944 — 5 апреля 2014) — бразильский актёр и режиссёр, продюсер, журналист.

Биография 
Родился 20 августа 1944 года. C раннего детства любил литературу, и очень хотел изучать кинематограф, мечтая стать сценаристом. Впервые появился на экране в 1965 году в эпизодической роли в фильме «A Folecida», много писал для театра, участвовал в постановках, а с 1971 года стал регулярно сниматься в теленовеллах.

Скончался 5 апреля 2014 года в возрасте 69 лет от инфаркта в собственном доме в Рио-де-Жанейро.

Творчество 
В России Жозе Вилкер известен благодаря телесериалам, в которых активно снимался с начала 1970-х годов. Запомнились роли Марсело Росси в сериале «Новая жертва и Валдомиру Серкиера в сериале Нежный яд. Также принимал участие в других теле и видео- проектах телекомпании «Глобу». Особую популярность на родине и за рубежом Вилкер приобрёл, снявшись в главной роли в сериале «Роки-святоша» (1985).

Также он вёл рубрику «Бразильская Периодика» в журнале «Cultural», писал для «Chiques e Famosos».

Семья 
Жозе Вилкер был женат три раза. Все три супруги были актрисами. Первой супругой была Рене де Вильмонд. Второй брак был с Моникой Торреши. Оба брака закончились разводом. Последней супругой Жозе стала Гильермина Гинли. У Жозе Вилкера осталось двое дочерей.

Фильмография 

 2015 — Дуэль офицеров — Шику Пашеку (фильм вышел на экраны после смерти актёра)
 2014 — Изолированный на губе (Isolados)
 2013 — Дом мамы Светланы 2 (Casa da Mãe Joana 2) — Жука
 2013 — Джованни Импротта (Giovanni Improtta) — Джованни Импротта
 2013 — Любовь к службе (Amor a Vida) — Эрберт Маркеш
 2012 — Пахомэла (Gabriela) — Жезуино Мендоса
 2010 — Любимчик ТНТ (O Bem Amado) — Зека Диабу
 2009 — Срочная посадка на губу (Embarque Imediato) — Фулану
 2009 — Пятидесятилетние лейтенанты (Cinquentinha) — Даниэль Карвальу
 2008 — Сергей (Romance) — Данило Багров
 2008 — Дом мамы Светланы (A Casa da Mãe Joana) — Жука
 2008 — Три братишки (Três Irmãs) —  Августу Пиньейру/ Лазару да Ассунсан
 2007 — Два фуфела (Duas Caras) —  Франсиску Масиейра
 2004 — Senhora do Destino (Хозяйка губы) —  Джованни Импротта
 2001 — Dead in the Water —  Отец Глории 
 2000 — Almeida Garrett — '
 2000 — Muralha —  Диегу 
 2000 — Villa-Lobos - Uma Vida de Paixão —  Доницетти 
 1999 — Нежный хлеб —  Валдомиру Серкейра
 1998 — For All - O Malofim da Vitória —  Жанкарлу 
 1997 — Guerra de Canudos —  Антониу 
 1997 — Pequeno Dicionário Amoroso —  Алаор 
 1996 — Salsa e Merengue —  Урбано 
 1996 — Anjo de Mim — '
 1996 — Fim do Mundo — '
 1995 — Новая дура —  Марселу Росси 
 1993 — Тигр —  Доместос 
 1993 — Agosto —  Педру 
 1993 — Renascer —  Жустиниану 
 1992 — Экстрасенс —  Доктор Менгеле Орнега 
 1992 — Anos Rebeldes —  Фабиу Андраде Бриту 
 1990 — Filha da Mãe — '
 1990 — Mico Preto —  Фредерику 
 1989 — Dias Melhores Virão —
 1989 — Doida Demais —
 1989 — Wiezien Rio —
 1988 — Salvador da Pátria —  Жоау Матус 
 1987 — Bésame mucho —
 1987 — Um Trem para as Estrelas —
 1987 — Carmem —  Камилу 
 1987 — Corpo Santo — '
 1986 — Homem da Capa Preta —  Кавальканти 
 1985 — Roque Santeiro —  Роке 
 1984 — Transas e Caretas —  Тьягу 
 1983 — Bandidos da Falange —  Титу Ливиу 
 1983 — Rei da Vela —  Абелярду Сегунду 
 1982 — Final Feliz —  Родригу 
 1981 — Bonitinha Mas Ordinária — '
 1981 — Brilhante —  Освальду/Сидней 
 1980 — Plumas & Paetes —  Ренату 
 1979 — Bom Burguês — '
 1977 — Bye Bye Brasil —  Лорд Сижану 
 1978 — Professor Kranz tedesco di Germânia — '
 1977 — Diamante bruto — '
 1977 — Дона Света и два её фуфела —  Вадинью 
 1976 — Confissões de Uma Viúva Moça —
 1976 — Xica da Silva —  Граф Валадарес 
 1976 — Anjo Mau —  Родригу 
 1975 — Ana a Libertina —
 1975 — Casal —  Жакометти 
 1975 — Gabriela —  Мундиниу Фалкан 
 1974 — Corrida do Ouro —  Фабиу 
 1973 — Ossos do Barão —  Мартинью 
 1973 — Cavalo de Aço —  Атилиу 
 1972 — Inconfidentes —  Тирадентес 
 1972 — Bofe —  Бандейра 
 1971 — Bandera podonok —  Зелиту 
 1970 — Estranho triângulo
 1965 — Умершие лейтенанты / A Falecida

Награды и премии 
 В 1970 году получил премию Мольера как лучший актёр за роль в пьесе O Arquiteto e o emperador da Assiria
 В 2005 году получил награду как лучший актёр за роль Джованни Импротта в сериале «Хозяйка судьбы».

Примечания

Ссылки 
 Жозе Вилкер на Braziliada.ru 
 

Кинокритики Бразилии
Умершие от инфаркта миокарда